preparat – termin chemiczny
 preparat – termin biologiczny
 biologiczny preparat mikroskopowy